2-я стрелковая бригада, наименование формирований в различный период времени:
 2-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) в составе Русской императорской армии, Вооружённых сил России, имперского периода. 
 2-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) в составе РККА.
 2-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) Ленинградского фронта РККА.
 2-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) 32-й армии РККА.

См. также 
 2-я лёгкая стрелковая бригада
 2-я гвардейская стрелковая бригада